Білоруська футбольна вища ліга 2003 — 13-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Титул чемпіона вперше здобув Гомель.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Шахтар взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як володар Кубку Білорусі 2003—2004.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на soccerway 
 Білоруська Вища ліга на rsssf  

2003
Білорусь
2003 у білоруському спорті